Samhällsbyggnad kan avse:

 Stadsbyggnad
 Samhällsbyggnad (utbildning) – en civilingenjörsutbildning inom bygg, arkitektur och anläggning som ges på KTH.

Se även
Lantmäteri – geometrisk uppmätning, kartläggning, och t.ex. topografisk beskrivning av mark
Väg- och vattenbyggnad –  ett tekniskt område
Samhällsplanering – riktlinjer för utveckling av bebyggelse, service, kommunikationer, infrastruktur och miljö